Štoček může být:

 štoček – tiskařská forma nebo deska užívaná v polygrafii

čeští šlechtici
 Štoček ze Švanenthoru – pražský měšťan, český voják a šlechtic

příjmení osob
 Jiří Štoček (1977) – český šachový velmistr
 Karel Štoček (1937–2011) – český fotbalista
 Markéta Štočková viz Markéta Reedová
 Tomáš Štoček – český výtvarník

jiný význam
 Zlatý štoček – soutěž Unie vydavatelů o nejlepší inzerát v periodickém tisku

Rozcestníky - příjmení